Pseudencyrtus är ett släkte av steklar som beskrevs av William Harris Ashmead 1900. Pseudencyrtus ingår i familjen sköldlussteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Sköldlussteklar
Pseudencyrtus